Tittle ist der Familienname folgender Personen:

 Charles R. Tittle (1939–2021), US-amerikanischer Soziologe
 Y. A. Tittle (1926–2017), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:

 Tittel (Begriffsklärung)